Elva bezeichnet:

 Elva, Stadt in Estland
 Elva (Landgemeinde), Landgemeinde in Estland
 Elva (Fluss), Fluss in Estland
 Elva (Piemont), Gemeinde in Italien
 Elva Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Voiturettes Elva, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 McLaren Elva, Sportwagen von McLaren Automotive

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elva (Illinois), im DeKalb County
 Elva (Kentucky), im Marshall County
 Elva (New Mexico), im Chaves County – nicht mehr existent
 Elva (Tennessee), im Scott County – nicht mehr existent
 Elva (Texas), im Ellis County

Elva ist der Familienname folgender Personen:
 Caniggia Elva (* 1996), lucianisch-kanadischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Elva Creek, Fließgewässer in Alaska
 Elva Lake, See im Dillingham, Alaska